L'avvocato di strada (The Street Lawyer) – romanzo di John Grisham del 1998
 L'avvocato di strada (The Street Lawyer) – film del 2003 diretto da Paris Barclay